Аранча Санчес була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Радка Зрубакова виграла титул, перемігши у фіналі Мерседес Пас з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Радка Зрубакова (переможниця)
  Манон Боллеграф (півфінал)
  Сандра Вассерман (чвертьфінал)
  Нейже Діас (1-ше коло)
  Бренда Шульц (чвертьфінал)
  Мерседес Пас (фінал)
  Ангеліка Канеллопулу (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Belgian Open Draw 

Belgian Open (теніс)
Тур WTA 1989